* 1958 előtt a konstruktőröknek nem rendeztek világbajnokságot.
** A nem gyári csapatok által szerzett pontokat is beleértve.

British Racing Motors